Hesperornithoides — род тероподовых динозавров из семейства троодонтид, чьи ископаемые остатки найдены в геологической формации Моррисон на территории штата Вайоминг (США), в слоях, датируемых приблизительно  назад. В род включают типовой и единственный вид Hesperornithoides miessleri.

Открытие и название 

В 2001 году полевая бригада из Музея Тейт под руководством Уильяма Вала неожиданно обнаружила окаменелость в скалах карьера Джимбо в формации Моррисон, перекрывающую место раскопок образца Supersaurus vivianae, недалеко от города Дуглас, штат Вайоминг. Полевые работники тщательно задокументировали стратиграфическое положение места раскопок, а в 2006 году палеонтолог Дэвид Ловлейс детально описал его. Об открытии окаменелостей было объявлено на ежегодном собрании  в 2003 году. В 2005 году в Журнале палеонтологии позвоночных был представлен филогенетический анализ, включавший пока не описанный образец. В том же году образец был подарен Фонду Бассейна Большого Рога (Big Horn Basin Foundation), который в 2016 году вошёл в состав .

В 2019 году группа учёных под руководством Скотта Хартмана назвала и описала новый типовой вид Hesperornithoides miessleri. Название рода составлено из  — западный, с отсылкой на Американский Запад, где было сделано открытие,  — птица, и  — форма, из-за птицеподобного вида продвинутых Paraves. Видовое название дано в честь семьи Месслер, которая материально поддерживала проект.

Голотип -DML-001 был обнаружен в среднем слое формации Моррисон, который датируют титонским ярусом верхнеюрской системы (152,1—145,0 млн лет). Голотип состоит из одного, частично сочленённого скелета с черепом и нижней челюстью, включающего подъязычную кость, 5 шейных позвонков, первый грудной позвонок, 12 хвостовых позвонков, ребро, шевроны, левую часть плечевого пояса, правую плечевую кость, левую кисть, часть бедра и левую и правую голени без пальцев на правой части. Образец принадлежал взрослой или неполовозрелой особи.

Описание 

Длина образца оценивается в 89 сантиметров, что очень мало для троодонтида.

Авторы описания установили некоторые аутапоморфии для нового таксона, роднящие его с кладой Paraves:
 яремная кость пневматизирована;
 задняя ветвь слёзной кости короткая, менее 15 % длины нисходящей ветви, измеренная от внутреннего угла вниз;
 квадратная кость является частью наружного края заквадратного окна (foramen paraquadraticum);
 в нижней челюсти внешнее боковое отверстие маленькое, его длина составляет менее одной восьмой длины всей челюсти;
 длина гребня плечевой кости по направлению к внутреннему мыщелку составляет более 15 % от общей дистальной ширины элемента;
 III коготь передней конечности примерно такой же, как и II коготь;
 нижний внутренний угол голени выступает вперёд.

Систематика 

Филогенетический анализ 2005 года показал, что новый таксон является близким родственником Sinornithoides. Присутствие этого производного манираптора вместе с другими, такими как Anchiornis и Eosinopteryx, в юрских отложениях явилось сильным опровержением аргумента временного парадокса, используемого теми, кто выступает против единодушного мнения, что птицы произошли от динозавров.

В работе 2019 года Hesperornithoides поместили в семейство троодонтид, в относительно базальное положение, в одну кладу с Daliansaurus, Xixiasaurus и Sinusonasus, как показано на кладограмме ниже.

Палеобиология 
В формации Моррисон обнаружено много крупных динозавров. Открытие Hesperornithoides говорит о том, что раскрыто не всё разнообразие видов. Этот динозавр жил на относительно открытом, проливаемом дождями ландшафте с небольшими зарослями и малым количеством деревьев.

Помимо авиал, у большинства групп Paraves было лишь несколько представителей со способностью к полёту. Все они показывают адаптацию к древесному образу жизни. Это говорит о том, что способность к полёту появлялась многократно, когда виды развивали черты и поведение, полезное для лазания по деревьям или другим вертикальным поверхностям.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2019 году